Karyamulya (Cisaga), een plaats in Indonesië
Karyamulya (Kesambi), een plaats in Indonesië
Karyamulya (Batujaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing